Mohawk Valley Comets ist der Name folgender Eishockeyfranchises in den Vereinigten Staaten:

 Mohawk Valley Comets (NAHL) der North American Hockey League (von 1973 bis 1977)
 Mohawk Valley Comets (ACHL) der Atlantic Coast Hockey League (von 1985 bis 1987)
 Mohawk Valley Comets (NEHL) der North Eastern Hockey League (von 2003 bis 2004)